Л’Иль — коммуна в Швейцарии, кантон Во
 Л’Иль-Адам — коммуна во Франции, департамент Валь-д’Уаз
 Л’Иль-ан-Додон — кантон во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Л’Иль-ан-Додон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Л’Иль-сюр-ла-Сорг — коммуна во Франции, департамент Воклюз
 Л’Иль-д’Або — коммуна во Франции, департамент Изер
 Л’Иль-д’Эспаньяк — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Л’Иль-де-Ноэ — коммуна во Франции, департамент Жер
 
 Л’Иль-Рус — кантон во Франции, департамент Верхняя Корсика
 Л’Иль-Рус — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика
 Монтье-ан-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Об
 Сен-Жуан-де-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Сен-Пьер-де-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Сент-Этьен-дю-Ге-де-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор